Солдатский сон
 «Солдатский сон» — музыкальный альбом группы «Коммунизм».
 «Солдатский сон»  —  кинематографическая миниатюра режиссёра Александра Сокурова.